Губéрния — название административно-территориальной единицы высшего уровня.

 Губерния — высшая единица административно-территориального деления в дореволюционной России.

Прочее 
 Губерния — российский мужской волейбольный клуб из Нижнего Новгорода.
 Губерния — самарский областной телеканал.
 Губерния — хабаровский краевой телеканал.